

Lista gubernatorów Gibraltaru

Bibliografia 
 Rulers.org